Фур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Фур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Фур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду